Stand Up and Fight (film), een Amerikaanse western uit 1939 onder regie van W.S. Van Dyke
Stand Up and Fight (album), een album van de Finse folkmetalband Turisas uit 2011